Char nuur – jezioro w Mongolii, w ajmaku dzawchańskim
 Char nuur – jezioro w Mongolii, w ajmaku kobdoskim
 Char nuur – jezioro w Mongolii, w arjamku bajanolgijskim, leżące nieopodal Dajan nuur